Жаро́к:
 Жарок (разг.) — уменьшительное к жар.
 Жаро́к (обычно говорят во множественном числе — жарки́) — народное название растения Купальница азиатская
Топоним
 Жарок — пристанционный посёлок в Киришском районе Ленинградской области.
 Жарок — железнодорожная станция в этом посёлке.
 Жарок — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Жарок — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Жарок-Ярославский — железнодорожная станция в этой деревне.